Deufel ist der Familienname folgender Personen:

 Nicole Deufel (* 1974), deutsche Kulturwissenschaftlerin
 Thomas Deufel (* 1954), politischer Beamter